Подгруппа A группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2014 — одна из четырёх отборочных подгрупп высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Четыре команды играют однокруговой турнир, выявляя претендента на повышение в классе.

Общий зачёт

Матчи

Хорватия — Нидерланды

Бельгия — Люксембург

Бельгия — Нидерланды

Хорватия — Люксембург

Бельгия — Хорватия

Нидерланды — Люксембург

Ссылки 
 Официальный сайт  

Теннис
Теннис
Европа/Африка